Анджело Моратти (; 5 ноября 1909, Сомма-Ломбардо, Королевство Италия — 12 августа 1981, Виареджо, Италия) — итальянский предприниматель и спортивный менеджер, пятнадцатый президент «Интернационале».

Биография 
Он стал президентом «Интернационале» в мае 1955 года, не отметив компанию от своего предшественника Карло Массерони, до мая 1968 года, когда он покинул пост президента в Ivanoe Fraizzoli. Это был период "Великого «Интера» тренировал Эленио Эррера; молодой адвокат Джузеппе Приско был назначен вице-президентом команды. Под его президентства он был построен спортивный центр в Appiano Gentile, а затем известный на протяжении многих лет, как Pinetina.

В 1951 году он был одним из сторонников соглашения между нерадзурри и главной команды хоккея на льду в Милане, чье новое имя будет HC Milano Inter; Моратти стал вице-президентом, вместе с тем же Fraizzoli.

Интернационале 
За время руководства Анджело Моратти футбольным клубом «Интернационале», клуб выигрывал:
 Чемпионат Италии (3): 1962/63, 1964/65, 1965/66
 Лигу чемпионов УЕФА (2): 1964, 1965
 Межконтинентальный кубок (2): 1964, 1965
Итого 7 трофеев

Примечания 

Предприниматели Италии
Футбольные функционеры Италии
ФК «Интернационале»